Butte Bergeyre
Robert Bergeyre
Stade Bergeyre